Solarkonstanten angiver den såkaldte intensitet af solen. I fysik er intensitet lig energi per tidsenhed per areal. Med andre ord er solarkonstanten lig effekten af solindstrålingen på en flade på 1 m² udenfor jordens atmosfære, placeret så strålerne falder lodret ind på fladen. Konstanten er på ca. 1,367 kW/m² eller ca 1367 W/m2.

Ved jordens overflade vil solens intensitet være mindre end solarkonstanten, da noget af strålingen absorberes eller reflekteres af atmosfæren. Solens intensitet på 1 m² på jordens overflade vil desuden afhænge af solens højde på himlen.

Se også 
 Solenergi

Kilder og henvisninger 

Solen
Fysik